В 1867 году произошли различные научные и технологические события, некоторые из которых представлены ниже.

События

Изобретения 
 Железобетон: Монье получил патент на кадки из армоцемента.

Награды 
 Ломоносовская премия
 А. В. Горский и К. И. Невоструев — за рукопись нового тома «Описания славянских рукописей Московской синодальной библиотеки», составлявшего продолжение первых четырёх томов этого труда, выходивших в свет с 1855 по 1862 годы.

Родились 
 17 июля — Димитрие Герота, румынский учёный-медик.

См. также

Примечания